L'Islande est traditionnellement divisée en vingt-trois comtés (, au singulier ) et vingt-quatre municipalités (). Aujourd'hui ces divisions n'ont plus d'importance en ce qui concerne l'administration et l'Islande est ainsi répartie entre vingt-six  qui sont la plus haute autorité au-dessus de la police locale et ils exercent également d'autres fonctions administratives comme déclarer le mariage en dehors de l'église. La compétence territoriale des  suit la plupart du temps les limites des comtés traditionnels. En ce qui concerne les municipalités, elles se confondent avec les actuelles municipalités autonomes à la suite d'évolutions réglementaires.

Les vingt-trois comtés

Les municipalités autonomes 

 La municipalité de Grímseyjarhreppur a été rattachée à Akureyri en 2009, à la suite d'un référendum.

Notes et références